Carsten Thomassen ist der Name folgender Personen:

* Carsten Thomassen (Mathematiker) (* 1948), dänischer Mathematiker
 Carsten Thomassen (Journalist) (1969–2008), norwegischer Journalist